Årets Bil i Europa er en kåring etableret i 1964 af en gruppe europæiske biltidsskrifter. Juryen består af motorjournalister fra hele Europa, og antal repræsentanter fra hvert enkelt land afgøres på baggrund af størrelsen af landets bilmarked eller bilproduktion. Juryen bestod i 2006 af 58 medlemmer fra 22 lande.

Det er ingen kategorier eller klasser, og kåringens formål er at finde det bedste blandt alle deltagende bilmodeller.

Regler 
Alle bilmodeller lanceret i de tolv måneder før prisen uddeles kan deltage. Deltagende modeller skal ikke være europæiske, men de skal være tilgængelige for salg i mindst fem europæiske lande, samt have et salgsmål på mindst 5.000 enheder årligt.

De nominerede modeller får point i kategorierne design, komfort, sikkerhed, økonomi, køreegenskaber, ydelse, miljø, førermiljø og pris.

Syv finalister vælges ved afstemning. Derefter får hvert enkelt jurymedlem 25 point til at distribuere mellem finalisterne. Pointene skal fordeles over mindst fem bilmodeller, og én model kan få maksimalt ti point. Stemmeafgivningen er åben, og hvert jurymedlem må forsvare sin pointfordeling.

Resultater 1964 – 2016

Fordeling efter bilmærke

Fordeling kronologiske

Noter 

 
Etableret i 1964